Louis-Philippe Martin (né le  à Montréal, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Choix de  du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2003 par les Sabres de Buffalo. Il ne signa jamais de contrat avec ce club, joignant la United Hockey League à sa sortie de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2005.

Aux cours des dernières années, il a partagé son temps entre la UHL, la Ligue centrale de hockey ainsi que la Ligue nord-américaine de hockey au Québec.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||71 ||32 ||30 ||62 ||76 ||5 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|2002-2003 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||65 ||23 ||53 ||76 ||63 ||12 ||5 ||8 ||13 ||6
|-
|2003-2004 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||65 ||27 ||52 ||79 ||66 ||3 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|2004-2005 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||54 ||37 ||28 ||65 ||65 ||6 ||5 ||4 ||9 ||6
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Vipers de Roanoke Valley ||UHL ||43 ||18 ||28 ||46 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Generals de Flint ||UHL ||26 ||7 ||19 ||26 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Sundogs de l'Arizona ||LCH ||14 ||2 ||5 ||7 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||18 ||1 ||10 ||11 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2007-2008 ||Oilers de Tulsa ||LCH ||15 ||2 ||3 ||5 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Thunder de Wichita ||LCH ||5 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Isothermic de Thetford Mines ||LNAH ||14 ||3 ||4 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||CIMT de Rivière-du-Loup ||LNAH ||6 ||0 ||2 ||2 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi

Naissance en octobre 1984
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Generals de Flint
Joueur des Vipers de Roanoke Valley
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur de l'Isothermic de Thetford Mines
Joueur du CIMT de Rivière-du-Loup
Attaquant de hockey sur glace